La nazionale di pallavolo maschile del Qatar è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Qatar ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Qatar.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World League

Volleyball Challenger Cup